Орден Франциска Скорины () — государственная награда Республики Беларусь. Учреждён Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь № 3726-XII от 13 апреля 1995 года.

Описание 
Орден Франциска Скорины представляет собой четырёхконечную звезду с кругом, заключённую в овал размером по вертикали 43 мм, по горизонтали — 39 мм. В центре круга — рельефное изображение Франциска Скорины, в нижней части — лавровая ветвь. Овал обрамлён бело-голубой эмалевой лентой с надписью «Францыск Георгій Скарына». Обратная сторона ордена имеет гладкую поверхность, в центре находится номер ордена. Орден при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой семиугольной формы, в нижней части которой размещён знак «сигнет». Колодка обтянута муаровой лентой тёмно-фиолетового цвета. Орден изготавливается из серебра с позолотой.

Награждение орденом 

Орденом награждаются граждане:
 за значительные успехи в области национально-государственного возрождения, выдающиеся исследования истории Беларуси, достижения в области национального языка, литературы, искусства, книгоиздательства, культурно-просветительной деятельности, а также пропаганды культурного наследия белорусского народа;
 за особые заслуги в гуманитарной, благотворительной деятельности, в деле защиты человеческого достоинства и прав граждан, милосердие и другие благородные поступки.

На 1 января 2017 года орденом было награждёно более 200 человек. Первым награждённым является Михаил Савицкий. Многие иностранные граждане также были удостоены этого ордена (из Японии, Великобритании, Германии, Австрии) в основном за помощь в преодолении последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. К ним относятся Хайо Экель, Кристоф Райнерс, Эдмунд Ленгфельдер (Германия), Акира Сугэноя, Минору Камата, Рюити Хирокава, Сюнъити Ямасита (Япония), руководитель и исполнительный директор ирландской благотворительной организации «Помощь Ирландии Чернобылю» Уильям Джозеф Грант и другие. Среди российских граждан, награждённых орденом, представители современной российской эстрады (Надежда Бабкина, Николай Басков, Николай Гнатюк, Филипп Киркоров, Виктор Дробыш, Юрий Антонов), а также крупные российские чиновники (Борис Ельцин, Геннадий Селезнёв, Юрий Лужков, Вячеслав Трубников, Валентина Матвиенко).

22 сентября 2021 года орденом Франциска Скорины был награждён мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

Ношение 
Орден Франциска Скорины носится на левой стороне груди и при наличии других орденов располагается после ордена Почёта.

Дополнительная информация 
 Хотя орден содержит надпись «Францыск Георгій Скарына», на данный момент доказано, что первопечатника не звали Георгием.

Примечания

Литература 
 
 

Орден Франциска Скорины
Франциск Скорина